

Хижне — село в гміні Яблонка Новотарзького повіту Малопольського воєводства

Хижне — село, громада в окрузі Ревуца, Банськобистрицький край